Fiona Caldicott (1941-2021), médecin et principale de collège britannique ;
 Helen Caldicott (1938-), médecin australienne.

Patronyme anglais